Соревнования по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 года прошли 2 и 3 августа. В них приняли участие 58 спортсменов из 51 страны.

Неожиданную победу одержал молодой французский пловец Флоран Маноду, брат олимпийской чемпионки 2004 года Лор Маноду, опередивший американца Каллена Джонса и чемпиона пекинской Олимпиады, действующего рекордсмена мира на этой дистанции Сезар Сьелу из Бразилии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Предварительные заплывы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  на сайте sports-reference.com 
 Результаты игр на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012